La Coppa Interamericana 1994 è stata la sedicesima edizione del trofeo riservato alle squadre vincitrici della CONCACAF Champions' Cup e della Coppa Libertadores.

Tabellino

Andata

Ritorno

Verdetti

Voci correlate
CONCACAF Champions' Cup 1994
Coppa Libertadores 1994

Collegamenti esterni

 1994
Incontri del C.A. Vélez Sarsfield